Rudra pode ser:

Rudra, um deus Hindu
Rudra (banda), uma banda de Singapura
Rudra, um género de aranhas

Desambiguação